McPake ist der Familienname folgender Personen:

 James McPake (* 1984), nordirisch-schottischer Fußballspieler und -trainer
 Josh McPake (* 2001), schottischer Fußballspieler